Весеннее первенство Ленинграда по футболу 1925  стало ХVII и первым, проведенным Ленинградским губернским советом по физической культуре (ЛГСФК).

Победитель — Петроградский район «А»

Организация и проведение турнира 
В первенстве, как и в прошлом сезоне, участвовали так называемые «районные кружки» — сборные районов города (всего 9 сильнейших сборных)

 Петроградский район «А»
 Петроградский район «Б»
 Выборгский район «А»
 Выборгский район «Б»
 Центральный район «А»
 Центральный район «Б»
 Володарский район
 Василеостровский район
 Слуцк

Кроме того, к участию были допущены следующие коллективы, представлявшие заводы и общества

 «Большевик»
 «Красный путиловец»
 «Динамо»
 «Горнорабочие»

Соревнования проводились на четырех соревновательных уровнях: для I (главных), II, III (по 13 участников) и IV (5 участников) команд.

Ход турнира 
Турнир стартовал 17 мая и проходил по олимпийской системе; в случае ничьей в основное время назначалось дополнительное (2 тайма по 15'), продолжавшееся, при необходимости, и далее до первого забитого гола.

Турнирная сетка

Матчи 
1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Младшие команды 
Финалы младших команд игрались в один день с первой командой

 II — Петроградский «А» 2:1 Выборгский «А»
 III — «Динамо» 2:1 Выборгский «А»
 IV — Выборгский «А» 2:1 «Красный путиловец»

Примечания

Источники

Литература

Периодика

Ссылки 
 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
1925 год в Санкт-Петербурге